PHJR steht für:
 Kalaeloa Airport (ICAO-Code), Flughafen von Kalaeloa (Hawaii), Honolulu City and County, Hawaii
 Naval Air Station Barbers Point (ICAO-Code), ehemaliger Militärflughafen bei Honolulu, Hawaii

Abkürzung